|-
| 13001 Woodney || 1981 VL || 2 noiembrie 1981 || Anderson Mesa || 
|-
| 13002 - ||  || 30 ianuarie 1982 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 13003 Dickbeasley || 1982 FN || 21 martie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 13004 Aldaz || 1982 RR || 15 septembrie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 13005 Stankonyukhov ||  || 18 septembrie 1982 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 13006 Schwaar ||  || 12 ianuarie 1983 || Anderson Mesa || 
|-
| 13007 - || 1984 AU || 8 ianuarie 1984 || Anderson Mesa || 
|-
| 13008 ||  || 22 septembrie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 13009 Voloshchuk ||  || 13 august 1985 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 13010 Germantitov ||  || 29 august 1986 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva
|-
| 13011 Loeillet ||  || 26 august 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13012 - ||  || 30 septembrie 1987 ||  || 
|-
| 13013 ||  || 16 septembrie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 13014 Hasslacher ||  || 17 noiembrie 1987 || Anderson Mesa || R. P. Binzel
|-
| 13015 - || 1987 XC || 14 decembrie 1987 ||  || T. Seki
|-
| 13016 ||  || 25 februarie 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 13017 Owakenoomi || 1988 FM || 18 martie 1988 ||  || , 
|-
| 13018 Geoffjames || 1988 GF || 10 aprilie 1988 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 13019 - || 1988 NW || 10 iulie 1988 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 13020 ||  || 10 august 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 13021 ||  || 3 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 13022 ||  || 1 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 13023 - ||  || 10 decembrie 1988 ||  || 
|-
| 13024 Conradferdinand ||  || 11 ianuarie 1989 ||  || F. Börngen
|-
|  || 1989 BA || 28 ianuarie 1989 ||  || P. Wild
|-
| 13026 || 1989 CX || 7 februarie 1989 || Kushiro || , 
|-
| 13027 Geeraerts ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13028 Klaustschira ||  || 5 aprilie 1989 || La Silla || 
|-
| 13029 - || 1989 HA || 27 aprilie 1989 ||  || 
|-
| 13030 - || 1989 PF || 9 august 1989 || Palomar || , E. F. Helin
|-
| 13031 Durance ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13032 Tarn ||  || 7 octombrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13033 Gardon ||  || 7 octombrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13034 - || 1989 UN || 23 octombrie 1989 || Kani || , 
|-
| 13035 - ||  || 30 octombrie 1989 ||  || S. J. Bus
|-
| 13036 ||  || 30 decembrie 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 13037 Potosi ||  || 2 martie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13038 Woolston ||  || 2 martie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13039 Awashima ||  || 27 martie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 13040 ||  || 29 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13041 ||  || 25 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13042 - || 1990 QE || 18 august 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 13043 ||  || 24 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13044 Wannes ||  || 16 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13045 Vermandere ||  || 16 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13046 Aliev ||  || 31 august 1990 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 13047 ||  || 15 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13048 ||  || 13 septembrie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 13049 Butov ||  || 15 septembrie 1990 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 13050 || 1990 SY || 16 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13051 - ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13052 Las Casas ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13053 Bertrandrussell ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13054 ||  || 16 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13055 Kreppein ||  || 14 octombrie 1990 ||  || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 13056 ||  || 12 noiembrie 1990 || Kushiro || , 
|-
| 13057 Jorgensen ||  || 13 noiembrie 1990 || Palomar || C. S. Shoemaker, 
|-
| 13058 Alfredstevens ||  || 19 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13059 Ducuroir ||  || 18 ianuarie 1991 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 13060 || 1991 EJ || 10 martie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 13061 ||  || 20 martie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
|  || 1991 HN || 19 aprilie 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 13063 Purifoy || 1991 LB || 5 iunie 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 13064 Haemhouts ||  || 6 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13065 ||  || 9 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13066 ||  || 5 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13067 ||  || 6 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13068 - ||  || 4 septembrie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 13069 Umbertoeco ||  || 6 septembrie 1991 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
|  ||  || 8 septembrie 1991 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 13071 ||  || 13 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13072 ||  || 11 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13073 ||  || 15 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13074 ||  || 15 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13075 ||  || 28 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 13076 ||  || 11 noiembrie 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13077 Edschneider ||  || 4 noiembrie 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 13078 - || 1991 WD || 17 noiembrie 1991 ||  || S. Otomo
|-
| 13079 Toots ||  || 2 februarie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13080 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || 
|-
| 13081 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 13082 Gutiérrez ||  || 6 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 13083 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 13084 Virchow ||  || 2 aprilie 1992 ||  || F. Börngen
|-
| 13085 Borlaug ||  || 23 aprilie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13086 Sauerbruch ||  || 30 aprilie 1992 ||  || F. Börngen
|-
| 13087 Chastellux ||  || 30 iulie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13088 Filipportera ||  || 8 august 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 13089 ||  || 2 august 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13090 ||  || 6 august 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13091 ||  || 5 august 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13092 Schrödinger ||  || 24 septembrie 1992 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 13093 Wolfgangpauli ||  || 21 septembrie 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 13094 Shinshuueda ||  || 19 octombrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 13095 ||  || 18 noiembrie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 13096 Tigris ||  || 27 ianuarie 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 13097 Lamoraal ||  || 23 ianuarie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13098 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 13099 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 13100 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-